Mǎ (马), een Chinese achternaam
 Má (麻), een Chinese achternaam